Ledizione 1982-83 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Rába ETO, che conquista il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Lajos Dobány (Pécs, Haladás) con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Rába ETO campione d'Ungheria 1982-83.
 Debreceni MVSC e Békéscsabai Előre Spartacus retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1983-1984: Rába ETO qualificato.
 Coppa UEFA 1983-1984: Ferencvárosi TC e Bp. Honvéd SE qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Campionato ungherese di calcio